Zechstein steht für:
 Zechstein, lithostratigraphische Gruppe der Dyas im nördlichen Mitteleuropa
 Zechstein (Erhebung), Erhebung in Radebeul-Zitzschewig, Landkreis Meißen, Sachsen
 Zechstein, Weinberg in der Lage Radebeuler Johannisberg in Radebeul-Zitzschewig, Sachsen
 Zechstein (Radebeul), Herrenhaus und ehemaliges Weingut unterhalb des Zechsteins in Radebeul, Sachsen
 Zechstein Radebeul (MEI 054), Flächennaturdenkmal in Radebeul, Sachsen